Christoph Krauss ist der Name folgender Personen:

* Christoph Krauss (Drucker) (1584/1585–1654), deutscher Drucker 
 Christoph Krauss (Kameramann) (* 1964), deutscher Kameramann
 Christoph Friedrich Krauss (1722/1723–1758), deutscher Geistlicher und Kirchenlieddichter